A Melrose Place – egy szappanopera. Ez a cikk a bevezető film ismertetője.

Melrose Place
Valaki titokban elhagyja a Melrose Place-t éjszakának idején. Alison Parker arra ébred, hogy szól az ébresztőórája. Kimegy a szobájából, és megdöbbenve veszi tudomásul, hogy lakótársa, Natalie otthagyta őt, sőt még a lakbért sem fizette ki. Alison kétségbe van esve, mert nincs meg a lakbérre szánt összeg másik fele. Munkába menet felad egy hirdetést, hogy új lakótársat keres. Véletlenül a munkahelyénél lévő parkolóban neki vágja autójának ajtaját egy másik autóhoz. Kiderül, hogy az autó az egyik főnökének, Hal Barber-nek a kocsija. Az irodában Hal jobban megismerkedik a lánnyal és megkéri, hogy segítsen neki egy termékekről szóló kérdőív kitöltésében.

Kelly Jake ajtóján kopogtat, szeretné megtudni, hogy miért nem válaszol az üzeneteire. Jake megpróbálja kedvét szegni a lánynak, amikor közli vele, hogy most nem tud elkezdeni egy új kapcsolatot. Végül Jake úgy dönt, hogy holnap egy vacsora közben majd megbeszélhetnek mindent a Shooters-ben. 

Billy Campbell, egy fiatal író megállítja Alison-t a ház előtt, azzal a okkal, hogy érdekli őt a kiadó szoba, amit a lány hirdet. Alison visszautasítja őt, majd megnéz még egy csomó jelentkezőt, akik egytől egyig az idegeire mennek. Elmegy a Shooters-be, hogy megkeresse Billy-t, aki a leendő szobatársak közül a legjobbnak ígérkezik. A fiú beleegyezik a szoba bérlésébe, s így Alison és Billy lakótársakká válnak.

Rhonda épp aerobic órát tart, amikor egy fiatal férfi (Daniel) az óra után odamegy a lányhoz és meghívja vacsorázni. Jane Mancini, aki egy trendi ruhákat áruló butikban dolgozik, segít Rhonda-nak kiválasztani a legmegfelelőbb ruhát a vacsorához.

Jake és Kelly leülnek egy sarokban a Shooters-ben, hogy vacsora közt megvitassák közös dolgaikat, majd hirtelen felbukkan Donna, Steve és David. Nyilvánvalóan azért jöttek, hogy megvédjék Kelly-t. Jake idegessé válik. Jake és Kelly kisétálnak a Shooters-ből, majd kint megvitatják, hogyan is legyen tovább. Jake elmagyarázza a lánynak, hogy ők ketten két külön világ, majd felül motorjára és elhajt onnan.

Hal Barber meghívja Alison-t egy partira. A lány izgatott, hogy kliensekkel és sok fontos emberrel fog majd találkozni a bell Age Hotel Room Garden-ben.

Rhonda Daniellel vacsoráznak és beszélgetésbe keverednek. A múltjukról beszélgetnek, amikor a férfi kezdi másra terelni a szót. A férfi elmondja a lánynak, hogy milyen jó eladó lenne, és , hogy a lány stúdiója nagyszerű hely lenne arra, hogy vitamin készítményeket áruljanak. Rhonda ráébred, hogy Daniel csak ki akarja használni őt. Közli vele, hogy ő nem fogja kényszeríteni a csoportját arra, hogy vitaminokat vegyenek. A randinak  hirtelen vége szakad.

Alison hazaérkezik , aki ragaszkodik hozzá, hogy bemehessen egy kicsit a lakásba. Amikor beér erőszakosan kikezd a lánnyal. Billy, halva a zűrzavart, besétál és közli Hal-lal, hogy ő Alison férje és azonnal takarodjon ki a házból. Alison megköszöni Billy-nek a segítséget.

Kelly újra elmegy Jake-hez, hogy közölje a férfival ő még mindig nem hajlandó lemondani róla. Az ajtóban állva beszélgetnek, amikor Jake közli vele, hogy vége, majd becsukja az ajtót.

Egy medencés partira készülődnek a ház lakói, ahol mindenki ott van. Jake és Sandy kihívják Mattet és Rhonda-t egy medencés harcra, ahova a többiek is csatlakoznak.

Érdekességek
Andrew Shue karakterét Billy Campbell-t, a híres színész Bill Campbell után nevezte el a producer Aron Spelling, akivel együtt dolgozott a Dinasztia című amerikai főműsoridős szappanoperában.
Ebben az epizódban említik először, hogy Jane 23 éves. Az őt megformáló Josie Bissett ekkor még csak 22 éves volt.
Amy Locane csak négy hónappal idősebb Jennie Garth-nál, mégis Jennie Garth 17 évest, míg Amy Locane 21 évest játszik a sorozatban.
Ez a bevezető rész, ami 90 perces.
Eredetileg Stephen Fanning játszotta volna Billy Campbell, de az utolsó pillanatban az alkotók megváltoztatták véleményüket, s így kapta Andrew Shue a szerepet.

Melrose Place

en:Pilot (Melrose Place episode)